Los términos Imán o Iman pueden referirse a:

 Un imán, cuerpo o dispositivo con propiedades magnéticas significativas;
 un imán islámico, persona que dirige la oración colectiva en el islam;
 Iman, modelo somalí, esposa del cantante David Bowie;
 Imán, banda musical de rock de España;
 Imán, novela del escritor español Ramón J. Sender.
 Imán, juego de azar chileno de la Lotería de Concepción.